Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Mierzyński – polski muzyk i kompozytor
 Antoni Julian Mierzyński – polski filolog
 Józef Mierzyński – polski wojskowy
 Mieczysław Mierzyński – polski nauczyciel, działacz polityczny, wojskowy
 Sebastian Mierzyński – polski dziennikarz
 Władysław Mierzyński – polski dyplomata i urzędnik konsularny